Суперкупата на УЕФА (Суперкупата на Европа) е европейски клубен футболен трофей, за който всяка година през месец август се провежда мач между носителите на Купата на европейските шампиони и Купата на УЕФА. До 2000 г., когато е закрит турнирът за КНК, участие в мача взима носителят на Купата на носителите на купи (вместо носителя на Купата на УЕФА).

Турнирът е основан през 1972 г. по идея на нидерландския журналист във вестник De Telegraaf Антон Виткамп. В годините на тотална доминация на нидерландските отбори в Европа, той иска да се създаде среща, чрез който да бъде определен най-добрият отбор на континента. В началото УЕФА не приема идеята му, защото единият потенциален финалист Глазгоу Рейнджърс току-що е наказан от федерацията да не участва в европейските клубни турнири за една година заради вандалски прояви на феновете на отбора. Въпреки това мачът се провежда, но не под егидата на европейската федерация. От следващия сезон тя официално се заема с организацията на мачовете за Суперкупата на Европа.

В периода 1972 – 1997 г., за спечелването на купата финалистите играят два мача на разменено гостуване. През 1998 г. УЕФА взима решение победителят да се определя в един мач, който се играе в края на месец август на стадион Луи Втори в княжество Монако.

Най-успешните клубове в този турнир са италианският Милан и испанските Барселона и Реал Мадрид, които са печелили по пет пъти трофея.

Финали

Вижте също 
 Лига Европа
 Купа на УЕФА
 Шампионска лига
 Лига на конференциите

Европейски клубни турнири